Кормяжка (верхний приток Дёмы) [правый] — река в Пономарёвском районе Оренбургской области, устье напротив с. Воздвиженка
 Кормяжка (средний приток Дёмы) [левый] — река в Пономарёвском районе Оренбургской области, устье у с. Кирсаново
 Кормяжка (нижний приток Дёмы) [левый] — река в Пономарёвском районе Оренбургской области, устье у д. Григорьевка

См. также

 Кормяшка